XTB S.A. este o companie internațională de investiții, de tip FinTech, care pune la dispoziția clienților o platformă de tranzacționare  dezvoltată in-house, numită xStation. Investitorii pot astfel să acceseze instantaneu bursele globale prin intermediul a sute de instrumente de investiții. Printre acestea se numără atât acțiuni și ETF-uri cu deținere, cât și CFD-uri, indici bursieri, mărfuri, perechi valutare, acțiuni și ETF-uri din întreaga lume.

Descriere 
XTB a fost fondată în 2002 în Polonia, iar în 2009 compania a fost rebranduită, schimbându-și numele în XTB Online Trading. Din 5 ianuarie 2022, societatea activează sub numele de XTB S.A.

Prima sucursală XTB a fost deschisă în Republica Cehă în 2007, iar în următorii ani au fost înființate sucursale în România, Germania, Spania, Slovacia, Franța, Portugalia, Italia, Ungaria, Marea Britanie, Chile și Dubai (XTB MENA).

În mai 2016, XTB a fost listată la Bursa de Valori din Varșovia.

În funcție de piața pe care își desfășoară activitatea, entitățile din grupul de capital XTB sunt reglementate de instituții globale precum Financial Conduct Authority (FCA), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Comisión Nacional del Mercado de Valores, Belize International Financial Services Commission (IFSC) sau Financial Supervisory Commission.

În 2016, XTB a semnat un acord cu actorul premiat de la Hollywood Mads Mikkelsen, care s-a alăturat companiei în calitate de ambasador de brand. În 2020, celebrul antrenor de fotbal José Mourinho a devenit noul ambasador de brand al XTB.

Ambasadori de brand: Mads Mikkelsen , José Mourinho Joanna Jędrzejczyk,  Conor McGregor și Jiří Procházka

Premiile grupului XTB 
 2010 - Cel mai bun broker Forex din Europa de Est conform World Finance Exchange & Brokers
 2011 − Cea mai bună casă de brokeraj din Europa conform Global Banking & Finance Review
 2013 − Cel mai bun educator financiar din Europa de Est conform World Finance Exchange & Brokers
 2015 − Cel mai bun broker CFD din Germania conform Börse am Sonntag
 2016 − Cea mai bună platformă de tranzacționare 2016 (Premii pentru averea personală online)
 2017 − Broker CFD polonez al anului în competiția FxCuffs
 2017 − Produsul Anului (xStation) în competiția FxCuffs
 2017 − Cel mai bun broker de criptomonede la Cryptocurrency World Expo
 2019 − Cea mai bună aplicație mobilă de investiții conform premiilor Rankia
 2019 − Cea mai bună execuție a comenzilor la Expoziția de analiză tehnică
 2021 - Cel mai bun broker Forex de la Invest Cuffs
 2021 − Cel mai bun broker Forex din categorie Costuri reduse conform Investopedia
 2021 - Cel mai bun serviciu pentru clienți de la ForexBrokers.com

Note

Legături externe 
 Site-ul web

Companii de brokeraj